Jacques Pellegrin peut désigner :
 Jacques Pellegrin (1944-2021), peintre français ;
 Jacques Pellegrin (1873-1944), zoologiste français.

 Voir aussi
 Jacques Pelegrin (1955-), archéologue français.